Na Słowacji
 Podhradie – dzielnica Bratysławy
 Podhradie – wieś w kraju nitrzańskim, w powiecie Topolczany
 Podhradie – wieś w kraju żylińskim, w powiecie Martin
 Podhradie – wieś w powiecie Prievidza w kraju trenczyńskim na Słowacji